Nineveh Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nineveh Township (Indiana)
 Nineveh Township (Adair County, Missouri)
 Nineveh Township (Lincoln County, Missouri)